Mierzejewo ist ein polnischer Ortsname:
 Mierzejewo (Krzmienieno), Ort im Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen, bis 1943 Mierzejewo, 1943 bis 1945 Maßfeld, Kreis Lissa, Wartheland/Posen
 Mierzejewo (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1928 Mnierczeiewen, 1928 bis 1945 Mertenau, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Mierzejewo, historischer Name von Bobin (Czerwin), Ort im Powiat Ostrołęcki, Woiwodschaft Masowien